Nikoláyev es un apellido y un topónimo ruso (cuya forma femenina es «Nikoláyeva»), y puede referirse a:

 Nicolaiev, ciudad de Ucrania del óblast homónimo, conocida también como «Nikoláyev».
 Andrián Nikoláyev (1929-2004), cosmonauta soviético.
 Nikolayev (crucero), crucero construido en la década de 1970 para la Armada Soviética.